Drugie zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2018/2019 odbyły się w norweskiej miejscowości Lillehammer. Jednocześnie była to trzecia edycja cyklu Lillehammer Tour. Konkurencje były rozgrywane 30 listopada oraz 1 i 2 grudnia 2018. Zawodnicy rywalizowali w biegach sprinterskich stylem dowolnym, następnie 10 km (kobiety) i 15 km (mężczyźni) również stylem dowolnym oraz biegach pościgowych na 10 km (kobiety) i 15 km (mężczyźni) stylem klasycznym.

Program zawodów

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Mężczyźni

Wyniki

Kobiety

Sprint s. dowolnym

10 km s. dowolnym

10 km s. klasycznym (bieg pościgowy)

Mężczyźni

Sprint s. dowolnym

15 km s. dowolnym

15 km s. klasycznym (bieg pościgowy)

Klasyfikacja PŚ po zawodach 
 Czołówki klasyfikacji Pucharu Świata po cyklu Lillehammer Tour.

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lillehammer Tour
Puchar Świata w biegach narciarskich 2018/2019
2018 w Norwegii
Puchar Świata w biegach narciarskich w Lillehammer